Шостако́вский — фамилия.

 Шостаковский, Вячеслав Николаевич (1937—2003) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва (1993—1995), председатель общероссийской партии «Демократическая альтернатива».
 Шостаковский, Михаил Фёдорович (1905—1983) — советский химик-органик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.
 Шостаковский, Пётр Адамович (1853—1917) — пианист, дирижёр, бывший директор филармонического общества в Москве
 Шостаковский, Павел Петрович — русский писатель, деятель белого движения и белой эмиграции